Panamerikanische Spiele werden im Vierjahresrhythmus ein Jahr vor den Olympischen Sommerspielen ausgetragen. Die Wettkämpfe finden hauptsächlich in den olympischen Sportarten für Athleten des amerikanischen Kontinents statt. Diese Wettbewerbe werden von der Panamerikanischen Sportorganisation nach den Regeln des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) und der verschiedenen nationalen Sportverbände ausgerichtet. Als nichtolympische Sportarten gehören unter anderem Futsal und Squash zum Programm.

Die Spiele wurden im Jahre 1940 während einer Tagung des Panamerikanischen Kongresses in Buenos Aires (Argentinien) ins Leben gerufen, um engere Verbindungen zwischen den Sportlern des amerikanischen Kontinents zu ermöglichen.

Die I. Panamerikanischen Spiele sollten eigentlich 1942 stattfinden, doch der Zweite Weltkrieg machte diesen Plan zunichte. So wurde der Wettbewerb erstmals im Jahre 1951 in Buenos Aires ausgetragen. In der Folgezeit fanden die Spiele in verschiedenen Städten des Kontinents statt. 1990 wurden die bis heute einzigen Panamerikanischen Winterspiele in Las Leñas veranstaltet.

Sportarten 
Seit Anbeginn sind bei den Panamerikanischen Spielen vertreten: Schwimmen, Rennradfahren, Geräteturnen, Reitsport, Ringen, Leichtathletik, Baseball, Basketball, Boxen, Fechten, Fußball, Rudern, Schießen und Gewichtheben.

Folgende Sportarten waren Bestandteil von Panamerikanischen Spielen. Fettgedruckt sind die Sportarten, zu denen Ergebnislisten existieren:

Austragungsorte

Ewiger Medaillenspiegel 
Die Tabelle zeigt den Gesamtmedaillenspiegel der Panamerikanischen Spiele von Beginn 1951 bis zur letzten Austragung 2019.

Teilnehmernationen

Siehe auch 
 Parapanamerikanische Spiele
 Liste der Briefmarkenausgaben zu den Panamerikanischen Spielen

Weblinks 
 Offizielle Website der Spiele 2019 in Lima (spanisch/englisch)
 
  (englisch) (PDF; 2,7 MB)

Einzelnachweise 

 
Erstveranstaltung 1951